Вайо́минг () — многозначный термин.

Топоним 
 Вайоминг — штат в США.
 
 Вайоминг — город в округе Чисаго, штат Миннесота, США.
 Вайоминг — межгорное плато в Скалистых горах США.

Корабли 
 «Вайоминг» — линейные корабли типа «Вайоминг», одноимённый корабль в серии.
 «Вайоминг» — самый большой деревянный корабль.